Catan steht für:
 das Brettspiel Catan – Das Spiel, früher Die Siedler von Catan (1995)
 eine fiktive Welt in Catan – Das Spiel und dem darauf basierenden Roman Die Siedler von Catan (2003)
 das Kartenspiel Catan – Das Duell (früher Die Fürsten von Catan genannt, 2010)

Catan ist der Familienname von:
 Radu Catan (* 1989), moldauischer Fußballspieler
 Juan Carlos Marambio Catán (1895–1973), argentinischer Tangosänger, -dichter und -komponist und Schauspieler

Catán steht für:
 Catán (Peru), Sitz des Distrikt Tantarica, Provinz Contumazá, Peru

Siehe auch:
 Cattan
 Katan
 Kattan
 Catane